Belovo se poate referi la:

 Belovo, oraș în Rusia
 Belovo, oraș în Bulgaria
 Belovo, Slovenia, sat din comuna Laško, Slovenia